Име Иван Ковач може да се односи на:

 Иван Ковач (композитор), српски  композитор (1937—1992)
 Иван Ковач (мачевалац), мађарски олимпијац освајач сребрне медаља на ЛОИ 1992 и 2004. (1970—)
 Иван Ковач (атлетичар), чехословачки атлетски репрезентативац